Immendorf steht für:
 Koblenz-Immendorf, Stadtteil von Koblenz, Rheinland-Pfalz
 Immendorf (Köln), Stadtteil von Köln, Nordrhein-Westfalen
 Immendorf (Salzgitter), Stadtteil von Salzgitter, Niedersachsen
 Immendorf (Geilenkirchen), Ortsteil der Stadt Geilenkirchen, Kreis Heinsberg, Nordrhein-Westfalen
 Immendorf (Pöttmes), Ortsteil des Marktes Pöttmes, Landkreis Aichach-Friedberg, Bayern
 Immendorf (Velden), Ortsteil des Marktes Velden, Landkreis Nürnberger Land, Bayern
 Immendorf (Herrschaft), Grundherrschaft im Erzherzogtum Österreich unter der Enns
 Immendorf (Gemeinde Wullersdorf), Katastralgemeinde von Wullersdorf, Bezirk Hollabrunn, Niederösterreich

Immendorf ist der Familienname folgender Personen:
 Anton Immendorf (1921–2007), deutscher Bauunternehmer und Verbandsfunktionär
 Karl Immendorf (1692–1752), deutscher Superior und Jesuit

Siehe auch:

 Immendorff